Orford kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Orford (ort i Australien), Tasmanien, Glamorgan/Spring Bay,

Kanada 

 Orford (kommun), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Orford (parish), England, Suffolk, 
 Orford, Suffolk,

USA 

 Orford, New Hampshire, New Hampshire, Grafton County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar